Australiseiulus — род паразитиформных клещей семейства Phytoseiidae из отряда Mesostigmata. 6 видов. Австралия и Тасмания. Свободноживущие хищные клещи мелких размеров (менее 1 мм). Наиболее «волосатые» (покрытые множеством щетинок) представители семейства. Спинная сторона несёт сеты z6, Z1 и JV2 (вместе с другим до 38 пар щетинок). Род Australiseiulus представляет собой одну из древнейших ветвей подсемейства Typhlodrominae. Типовой вид  найден на растениях рода бересклет (Euonymus sp.), виды  и  — на растениях рода эвкалипт (Eucalyptus populnea), а вид  — на различных видах Цитрусов (Citrus sp.).

  — Новый Южный Уэльс
 =
  — Австралия и Тасмания
 =
  — Квинсленд
  — Квинсленд
 
  — Квинсленд

Примечания

Ссылки 
 Australiseiulus на eol.org

Phytoseiidae
Паукообразные Австралии
Эндемики Австралии
Роды паукообразных